Kabinett Painlevé steht für folgende Regierungen der Dritten Französischen Republik:

 Kabinett Painlevé I
 Kabinett Painlevé II
 Kabinett Painlevé III